Orbiter (ruimtevaartuig), algemene term voor een deel van een ruimtevaartuig.
Mars Climate Orbiter, een ruimtesonde van de NASA
ORBITER Space Flight Simulator, een ruimtesimulatiespel voor de computer